wua – codice ISO 639-3 della lingua wikgechera
 WUA – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Wuhai, Wuhai, Cina